Eileen Boylan – attrice statunitense
 Ian Boylan – ex cestista statunitense
 Jim Boylan – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense